Cryptinglisia elytropappi  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Cryptinglisia из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Африка: ЮАР.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Asteraceae: Elytropappus rhinocerotis.
Вид был впервые описан в 1920 году энтомологом К. Брайном (Brain, C.K.) под первоначальным название Inglisia elytropappi. Видовой эпитет дан по имени растения (Elytropappus), на котором был обнаружен.
Таксон  включён в состав рода  (триба Cardiococcini) вместе с видами Cryptinglisia zizyphi, Cryptinglisia lounsburyi, Cryptinglisia patagonica.

См. также 
 Magnococcus cestri
 Ceroplastes uapacae

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1920 году
Насекомые Африки
Эндемики ЮАР